Eleme peut être :
 Eleme, zone de gouvernement local de l’État de Rivers au Nigeria ;
 Eleme, peuple de l’État de Rivers au Nigeria ;
 Eleme, langue des Eleme, parlée dans l’État de Rivers au Nigeria.